Суперкубок Естонії з футболу 2008 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 березня 2008 року між чемпіоном і володарем кубка Естонії Левадією та фіналістом кубка Естонії Транс (Нарва).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2008
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні